RSK steht für:
 Radio Society of Kenya, kenianischer Amateurfunkverband
 Reaktor-Sicherheitskommission
 Reichsschrifttumskammer
 Republik Serbische Krajina 
 Rhein-Sieg-Kreis
 Richard-Strauss-Konservatorium München
 Riegelschaltkontakt

Abkürzung